Puchar Narodów Afryki 2002 rozegrano na boiskach Mali. W turnieju wzięło udział 16 zespołów wyłonionych w eliminacjach.

Eliminacje 

Zobacz: Puchar Narodów Afryki 2002 (eliminacje)

Turniej główny

Stadiony

Grupa A 

19 stycznia 2002

21 stycznia 2002

24 stycznia 2002

25 stycznia 2002

28 stycznia 2002

Grupa B 

20 stycznia 2002

21 stycznia 2002

24 stycznia 2002

26 stycznia 2002

30 stycznia 2002

Grupa C 

20 stycznia 2002

21 stycznia 2002

25 stycznia 2002

26 stycznia 2002

29 stycznia 2002

Grupa D 

20 stycznia 2002

21 stycznia 2002

25 stycznia 2002

26 stycznia 2002

31 stycznia 2002

Ćwierćfinały 
3 lutego 2002

4 lutego 2002

Półfinały 
7 lutego 2002

Mecz o trzecie miejsce 
9 lutego 2002

Finał 
10 lutego 2002

Puchar Narodów Afryki
2002 w piłce nożnej
Piłka nożna w Mali
2002 w Afryce